lempira – jednostka monetarna Hondurasu
 Lempira – departament Hondurasu
 Lempira – kacyk z plemienia Lenca